Schlesisch bezieht sich auf:

 die Region Schlesien
 die Schlesier, die Einwohner Schlesiens
 Schlesische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Schlesiens

Schlesisch bezeichnet folgende Dialekte:

 Schlesisch (deutscher Dialekt) bzw. die schlesische Mundart, eine Gruppe von Dialekten des Ostmitteldeutschen
 Schlesisch (polnischer Dialekt), eine Gruppe von Dialekten des Polnischen
 Schlesisch (tschechischer Dialekt), eine Gruppe von Dialekten des Tschechischen